Arkady Avertchenko 
Arkady Chevtchenko
Arkady Darell
Arkady Fiedler
Arkady Joukovsky
Arkady Luxemburg
Arkady Markoff
Arkady Melua
Arkady Rosengolts
Arkady Shilkloper